Thum ist der Name folgender Orte:

 Thum, Stadt im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Thum (Kreuzau), Ortsteil der Gemeinde Kreuzau im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Thum ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Thum (* 1999), österreichischer Sportschütze
 August Thum (1881–1957), deutscher Ingenieur
 Beda Thum (1901–2000), deutscher Theologe und Philosoph
 Bernd Thum (1940–2018), deutscher Mediävist
 Caro Thum (* 1977), deutsche Regisseurin und Dramatikerin
 Charlotte Thum-Rung (* 1955), deutsche Diplomphysikerin und Richterin am Bundespatentgericht
 Denis Thum (* 1988), deutscher Kartfahrer
 Elfriede Thum (1886–1952), deutsche Malerin und Grafikerin
 Gregor Thum (* 1967), deutscher Historiker
 Hans Thum (1869–1904), deutscher Automobilrennfahrer
 Jon Thum (* 1962), britischer VFX Supervisor
 Marcel Thum (* 1965), deutscher Volkswirt und Hochschullehrer
 Mareike Thum (* 1991), deutsche Inline-Speedskaterin
 Robert Thum (1908–1980), österreichischer Tischtennisspieler
 Steffen Thum (Radsportler) (* 1984), Mountainbiker
 Steffen Thum (* 1988), deutscher Filmkomponist

Siehe auch:
 Thumm
 Tum
 Thumen